Анько́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в восточной части Ильинского района Ивановской области.

Административный центр — село Аньково.

История 
Аньковское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 41-ОЗ. В его состав вошли упразднённые Аньковский, Игрищенский, Каблуковский и Коварчинский сельские округа (сельсоветы).

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
Основными предприятиями поселения являются: ОАО «Аньковское», ООО «Аньковская ПМК», Филиал «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ООО «Алмаз».

Инфраструктура 
В поселении находятся два отделения почтовой связи, отделение Сбербанка РФ, офис врача общей практики, аптечный пункт, два фельдшерско-акушерских пункта, три дома культуры, сельский клуб, пять библиотек, детский оздоровительный лагерь «Костер», дошкольное учреждение, средняя и основная школы.

Ссылки 
 Официальный сайт Ильинского муниципального района

Примечания 

Сельские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Ильинского района (Ивановская область)